Васи́лий Алексе́ев:
 Алексеев, Василий (конец XVI века) — дьяк в правление царей Ивана Грозного и Фёдора Ивановича.
 
 Алексеев, Василий Андреевич (псевдоним — Брут; 1858—?) — российский военный, генерал-майор, публицист.
 
 
 Алексеев, Василий Ильич (1907—1979) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Примечания